Le titre de Jean-Luc persécuté peut faire référence :
 au roman de Charles-Ferdinand Ramuz publié en 1908 ;
 au film de Claude Goretta inspiré du premier, diffusé en 1966.